Taca-taca o tacataca puede referirse a
 Gallinula chloropus, ave que habita en regiones húmedas de todo el mundo, conocida como tacataca, gallareta o gallineta común; o
 Taca Taca, una localidad minera en la provincia de Salta, Argentina
 el andador para bebés, cuya onomatopeya en España es tacatá o tacataca.
 taca-taca, nombre que recibe en Chile el juego de fútbol de mesa.
 También se dice de  insecto volador diminuto que emite luz fluorescente a intervalos regulares, en noches de verano. Luciérnaga.